Ле-Бар-сюр-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 140 км на схід від Марселя, 23 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1191 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3073,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Бар-сюр-Лу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Бар-сюр-Лу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи